Argyropelecus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Anastasio Cocco 1829. Argyropelecus ingår i familjen pärlemorfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pärlemorfiskar
Argyropelecus